Тыллыминский:

 Тыллыминский 1-й наслег — сельское поселение Мегино-Кангаласского улуса Якутии.
 Тыллыминский 2-й наслег — сельское поселение в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.